В парному розряді жіночого тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (півфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

United Airlines Tournament of Champions